San Pelayo puede referirse a;

Personas canonizadas por la Iglesia con el nombre de Pelayo 
 San Pelayo (o Pelagio, Paion) (911-925), mártir cristiano español - Festividad: 26 de junio;

Edificios religiosos 
 Ermita de San Pelayo (Baquio);
 Ermita de San Pelayo (Villacibio);
 Iglesia de San Pelayo;
 Monasterio de San Pelayo;
 Iglesia de San Pelaio (Zarauz), patrón de la villa guipuzcoana

Divisiones administrativas

Colombia 
 San Pelayo, municipio del departamento de Córdoba;

España

Asturias 
 San Pelayo, barrio de la parroquia de Arbón (Villayón);
 San Pelayo, barrio de la parroquia de Caldones (Gijón);

Cantabria 
 San Pelayo, localidad del municipio de Camaleño;

Castilla y León 
 San Pelayo, localidad de la provincia de Burgos, en el municipio de Merindad de Montija;
 San Pelayo, localidad de la provincia de Burgos, en el municipio de Valle de Mena;
 San Pelayo, localidad del municipio de Villazala en la provincia de León;
 Castrillo de San Pelayo, localidad del municipio de Villazala en la provincia de León;
 Arenillas de San Pelayo, localidad del municipio de Buenavista de Valdavia en la provincia de Palencia;
 San Pelayo de Guareña, municipio de la provincia de Salamanca;
 San Pelayo, municipio de la provincia de Valladolid;
 San Pelayo, localidad de la provincia de Zamora;
Galicia

San Pelayo de Navia

País Vasco 
 San Pelayo, barrio del municipio de Bermeo de la'provincia de Vizcaya;